Guaraçaí kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Guaraçaí (ort), São Paulo, 
 Guaraçaí (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar